Le sigle NPA peut signifier :
 Numéro postal d'acheminement ;
 Nulle part ailleurs, émission diffusée sur Canal+ entre 1987 et 2001 ;
 Nouveau Parti anticapitaliste, parti politique français d'extrême gauche succédant à la Ligue communiste révolutionnaire ;
 New People's Army, branche armée du Parti communiste philippin.